Села:
 Омельченки — Сумська область, Білопільський район
 Омельченки — Харківська область, Зміївський район